Australasian Championships 1912 var den ottende udgave af de australasiatiske mesterskaber i tennis, som senere udviklede sig til den nuværende grand slam-turnering Australian Open. Mesterskabet blev spillet udendørs på græsbaner i Hastings, New Zealand i perioden 30. december 1912 - 1. januar 1913. Det var anden gang, at mesterskabet blev spillet i New Zealand, men Hastings var værtsby for mesterskabet for første gang.

Fire briter havde taget den lange rejse fra Europa til New Zealand for at deltage i mesterskabet, som ellers udelukkende havde deltagelse af newzealændere.

Der blev spillet to mesterskabsrækker: herresingle og herredouble. Herresingletitlen blev vundet af ireren James Cecil Parke, som i finalen besejrede englænderen Alfred Beamish med 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5, og som dermed vandt sin første og eneste australasiatiske mesterskabstitel i herresingle. Parke vandt ligeledes herredoubletitlen, da han sammen med englænderen Charles Dixon vandt over englænderne Alfred Beamish og Gordon Lowe i finalen med 6–4, 6–4, 6–2.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 12 spillere og blev vundet af James Cecil Parke fra Irland, som i finalen besejrede sin britiske landsmand, englænderen Alfred Beamish, med 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5, og som dermed vandt det australasiatiske mesterskab i herresingle for første og sidste gang i sin karriere, eftersom det var den eneste gang han deltog i mesterskabet. Beamish spillede også det første australasiatiske mesterskab i sin karriere, men han vendte tilbage i 1919, hvor han nåede kvartfinalen.

Begge finalister formåede i løbet af turneringen at vinde en kamp, i hvilken de undervejs var bagud med 0-2 i sæt. Mesteren Parke var i problemer i første runde mod Gordon Lowe, der vandt de to første sæt med 6−4, 6−3, men James Cecil Parke formåede at vinde de sidste tre sæt med 6−1, 6−0, 6−4. Alfred Beamish' femsætskamp kom i kvarfinalen, hvor han tabte første og andet sæt til Charles Dixon med 4−6, 3−6, men derefter sikrede sig de næste tre med cifrene 6−2, 7−5, 6−1.

Herredouble 

Herredoublemesterskabet blev vundet af ireren James Cecil Parke og englænderen Charles Dixon, som i finalen vandt over englænderne Alfred Beamish og Gordon Lowe med 6–4, 6–4, 6–2. For både Parke og Dixon var det den eneste gang, de deltog i de australasiatiske mesterskaber.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Australian Open 
 Australian Open - Results Archive - 1912 Men's Singles  
 Australian Open - Results Archive - 1912 Men's Doubles 
 Tennis Archives - Australian Open 1912  
 The Evening Post, 2. januar 1913, s. 3 
 New Zealand Herald, 1. januar 1913, s. 10  
 The Evening Post, 31. december 1912, s. 3

Noter 

Australian Open
Tennis i 1912